Sex steht für:

 Sex, die praktische Ausübung von Sexualität
 Sex (Bergname), Bestandteil französischer Bergnamen
 Kürzel für Sextant (Sternbild)
 Sex (Fernsehserie), dänische Fernsehserie (2020)

SEX steht  für:
 SEX, Bildband über die Künstlerin Madonna (1992)
 Sembach Air Base, ehemaliger Militärflugplatz bei Kaiserslautern, laut IATA-Code
 SE-X, Gävleborgs län, schwedische Provinz, laut ISO-3166-2-Code

Siehe auch:

 Sexus (sprachliches Bedeutungselement für das natürliche Geschlecht)
 Sexualität (biologische und menschliche)

Abkürzung